В США насчитывается 2 округа с названием Биг-Хорн ():
 Биг-Хорн — округ, расположенный в штате Вайоминг, США.
 Биг-Хорн — один из 56 округов штата Монтана (США).